Ferriss ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh Ferriss (1889–1962), US-amerikanischer Architekt und Architekturzeichner
 Orange Ferriss (1814–1894), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Timothy Ferriss (* 1977), US-amerikanischer Unternehmer und Buchautor

Siehe auch:
 Ferris
 Verriss